Сезон 2001/2002 стал для «Ромы» 69-м в Чемпионате Италии. Состав был пополнен такими игроками как Кристиан Пануччи, Диего Фузер, Антонио Кассано и т.д. Однако команда не смогла защитить чемпионский титул, хотя до конца боролась за него с «Ювентусом».

Команда также приняла участие в розыгрыше Лиги чемпионов, впервые за всю его новую историю. Первый сезон в главном еврокубковом турнире «волки» закончили на групповом этапе.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

48.100.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

50.660.000

Зима 

0

Общие убытки:48.100.000

Общая прибыль:50.660.000

Разница:2.560.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2001/2002
Рома